Кристиан Торстведт (; 13 марта 1999, Ставангер, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Сассуоло» и сборной Норвегии.

Кристиан — сын известного вратаря, участника чемпионата мира 1994 года Эрика Торстведта.

Клубная карьера 
Торстведт — воспитанник клуба «Викинг». 10 апреля 2018 года в матче против «Мьёндалена» он дебютировал в Первой лиге Норвегии. 22 апреля в поединке против «Асане» Кристиан забил свой первый гол за «Викинг». По итогам сезона Торстведт помог клубу пробиться в элиту. 31 марта 2019 года в матче против «Кристиансунна» он дебютировал в Типпелиге.

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Норвегии Торстведт принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Новой Зеландии и Гондураса.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Сассуоло»